Single in-line memory module (SIMM) — een geheugenmodule voor computers
 Simms classificatie (SIMM's, simm's of simms) — een maatstaf voor de ernst van een diabetische aandoening, genoemd naar David S Sims

Personen 
 John Simm — een Engelse acteur en muzikant
 Herman Simm — een Estisch politiecommissaris, hoofd van de veiligheidsdienst en spion
 Paul Simm — een Engelse musicus, componist en muziekproducent
 Franz Xaver Simm — een Oostenrijkse schilder en illustrator
 Juhan Simm — een Estische componist

Zie ook 
 Simms — doorverwijspagina
 Sim — doorverwijspagina